Сервий Кальпурний Домиций Декстер (лат. Servius Calpurnius Domitius Dexter) — римский государственный деятель начала III века.
 Сервий Кальпурний Сципион Орфит (лат. Servius Calpurnius Scipio Orfitus) — римский политический деятель второй половины II века, консул 172 года.